Фе́ликс Марша́н:
 Маршан, Феликс (1832—1900) — квебекский поэт, драматург и премьер-министр провинции.
 Маршан, Феликс (1846—1928) — немецкий патолог.